Thorigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mougon-Thorigné, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Thorigné, före detta kommun, nu del av Mougon-Thorigné
 Thorigné-d'Anjou, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire, 
 Thorigné-en-Charnie, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Thorigné-Fouillard, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Thorigné-sur-Dué, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,